Technorama ist der Name von

 Swiss Science Center Technorama, ein Wissenschaftszentrum in der Schweiz
 Technorama (Messe), eine Oldtimermesse in Deutschland
 eine Panoramakamera-Serie von Linhof